Лесли Мерритт Холл (; род. 15 ноября 1981) — американская исполнительница сатирического рэпа, лидер группы Leslie and the Ly's, обладательница коллекции свитеров со стразами.

Биография и карьера 

Лесли Мерритт Холл родилась 15 ноября 1981 года в Эймс (), штат Айова, США.

После окончания средней школы, Холл переехала в Бостон, штат Массачусетс и завершила своё образование в Школе при Музее изящных искусств в мае 2006 года. В настоящее время она проживает в Эймс со своими родителями.

Коллекцию свитеров со стразами и цветастыми вышивками Холл начала собирать в 2000 году. Коллекцию можно посмотреть на сайте lesliehall.com

Используя возникшую популярность своих свитеров со стразами и золотистых брюк, она решила создать группу Leslie and the Ly's совместно с бывшими одноклассниками.
В 2005 году её группа выпустила свой первый альбом Gold Pants.

В 2006 году Холл самостоятельно выпустила второй сольный альбом Door Man’s Daughter и объездила мир в его поддержку. Позднее в 2006 году она появилась совместно с другими известными в Интернете личностями Jay Maynard, также известным как «Tron Guy», и Рэнди Констаном, человеком — Питером Пэном, чтобы продемонстрировать свою позицию в «борьбе за свободу Интернета» в пользу Сетевого нейтралитета.

Её новый альбом ceWEBrity вышел в 2008 году. Она также выпустила клип под названием «Zombie Killer» с Эльвирой, повелительницей тьмы как гостевой вокалисткой, Марком Борхардтом и Майком Шанком.

У Холл есть старший брат, который выступает под псевдонимом «Arecee», он помогает делать некоторые записи Лесли и создает свою хип-хоп музыку.

Дискография 
 Gold Pants — альбом (2005)
 Gold Pants — сингл, 7" винил (LP 45T) (2005)
 Door Man’s Daughter — альбом (2006)
 ceWEBrity — альбом (2008)
 Gold Pants/Door Man’s Daughter — двойной альбом (2008)
 Zombie Killer — сингл, 7" винил (LP 45T), (2008), совместно с Эльвирой, повелительницей тьмы
 Back 2 Back Palz — (2010)
 Tight Pants / Body Rolls (2010)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Leslie and the Ly’s официальный сайт
 The World’s Largest Gem Sweater Collection & Museum Коллекция и музей 
 Leslie Hall в myspace
 Leslie Hall в Internet Movie Database
 03/2007 — Leslie on Arte’s Trax Music TV Show (in french)
 «Zombie Killer» (feat. Elvira) видео на YouTube

Комики-музыканты США